Fangowie – afrykańska grupa etniczna
 Język fang
 pi Scorpii (Fang) – gwiazda w gwiazdozbiorze Skorpiona

Osoby 
 Gong Fang-wen
 Liu Fang
 Mei Fang
 Zhou Fang
Osoby noszące chińskie nazwisko Fang:
 Fang Dongmei
 Fang Dongke
 Fang Yuting
 Fang Xiaoru
 Fang Lizhi
 Fang Yaoqing
 Mark Fang Chih-Jung

Zobacz też 
 Wolf Fang